Осера-де-Эбро (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сарагоса. Занимает площадь 24,6 км². Население — 473 человека (на 2010 год). Расстояние — 30 км до административного центра провинции.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы